Alpagoti – abitanti di Chies d'Alpago
Alpagoti – abitanti di Pieve d'Alpago
Alpagoti – abitanti di Puos d'Alpago